Gaza – miasto w Autonomii Palestyńskiej
 Strefa Gazy – obszar na Bliskim Wschodzie, obecnie pod kontrolą Autonomii Palestyńskiej
 Gaza – prowincja w Mozambiku
 gaza – materiał opatrunkowy
 gaza – rodzaj cienkiej tkaniny